Правительство Юлии Тимошенко:

 Первое правительство Юлии Тимошенко — первое правительство Украины после «Оранжевой революции» и избрания Виктора Ющенко президентом просуществовало с февраля по сентябрь 2005.
 Второе правительство Юлии Тимошенко — украинское правительство, сформированное «коалицией демократических сил», вследствие победы на досрочных выборах в парламент 2007 года.